Киброн () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Иль-д’Уат, Карнак, Киброн, Ла-Трините-сюр-Мер, Оэдик, Плуарнель и Сен-Пьер-Киброн.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошли все коммуны упраздненных кантонов Бель-Иль и Бельс.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Бангор (1 012 чел.)
 Бельс (3 760 чел.)
 Иль-д’Уат (216 чел.)
 Карнак (4 236 чел.)
 Киброн (4 658 чел.)
 Ла-Трините-сюр-Мер (1 622 чел.)
 Ле-Пале (2 544 чел.)
 Локмарья (931 чел.)
 Локуаль-Мендон (3 464 чел.)
 Оэдик (94 чел.)
 Плёмель (2 988 чел.)
 Плуарнель (2 214 чел.)
 Сен-Пьер-Киброн (2 056 чел.)
 Созон (996 чел.)
 Эрдевен (3 853 чел.)
 Этель (2 054 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,1 % голосов против 19,6 % у Марин Ле Пен и 17,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 65,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 27,8 %, Эмманюэль Макрон – 25,0 %, Жан-Люк Меланшон – 17,0 %, Марин Ле Пен – 15,6 %; 2 тур: Макрон – 72,5 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 34,1 %, Франсуа Олланд — 23,1 %, Марин Ле Пен — 16,2 %; 2 тур: Саркози — 56,2 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Локуаль-Мендон Карин Беллек (Karine Bellec) и бывший мэр коммуны Плуарнель Жерар Пьер (Gérard Pierre) (оба ― Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан